— между Великобританией и Испанией
  — между Великобританией и Испанией, также известная как Конвенция Эль-Пардо
 Договор в Эль-Пардо (1761) — между Португалией и Испанией
 Договор в Эль-Пардо (1778) — между Португалией и Испанией